Alonso de Zurita (1512-1585), historien espagnol du , spécialiste de la Nouvelle-Espagne ;
 Humberto Zurita (1954- ), acteur mexicain ; 
 Jerónimo Zurita (1512-1580), historien espagnol du  ;  
 Juanpa Zurita (1996- ), vloggueur américain originaire du Mexique :
 Ricardo Zurita (2000- ), coureur cycliste vénézuélien. 

Homonymie de patronyme